Duff steht für:
 Duff (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 eine Gruppe von orientalischen Rahmentrommeln, siehe Daf (Musikinstrument)
 Duff Beer, eine ursprünglich fiktive Biermarke, siehe Die Simpsons #Duff-Bier
 Duff-Reaktion, eine Reaktion in der organischen Chemie
 Groupe Le Duff, französische Café- und Bäckereikette

Geographische Objekte:
 Duff (Saskatchewan), Ort (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Duff (Arkansas), Ort im Searcy County
 Duff (Indiana), Ort im Dubois County
 Duff (Kentucky), Ort im Grayson County
 Duff (Nebraska), Ort im Rock County
 Duff (Tennessee), Ort im Campbell County
 Duff Barn, in Winterset, Iowa, im NRHP gelistetes Objekt (ID-Nr. 87001672)
 Duff Building, in Owosso, Michigan, im NRHP gelistetes Objekt (ID-Nr. 85000168)
 Duff House, Schloss bei Banff, Schottland
 Duff Hill, Berg in den Wicklow Mountains, Irland
 Duff River, Fluss in Irland
 Duff-Inseln, zu den Salomonen gehörende Inselgruppe
 Mont Duff, Berg auf den Gambierinseln
 Duff Peak, Berg in den Kukri Hills im Viktorialand, Antarktika
 Duff Point, eine Landspitze von Greenwich Island, Antarktika

DUFF steht für:
 DUFF – Hast du keine, bist du eine, US-amerikanischer Spielfilm von 2015 (für „Designated Ugly Fat Friend“)

Siehe auch:
 Grant Duff
 Macduff
 McDuff

Abkürzung